

Patronyme 

 Christian Ferras (1933-1982), violoniste français ;
 Robert Ferras (né en 1934), géographe français.

Pseudonyme 
 Ferras (1984-), chanteur américain.

Voir aussi